Чемпионат Абхазии по футболу 2018 — 25-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. 12 декабря 2017 Совет Федерации футбола Абхазии принял решение о переходе проведения турнира на схему «осень-весна». Таким образом, чемпионат страны прошел в 2 круга (начался 28 февраля 2018 года, завершился 18 мая 2018). Победителем первенства страны в 10-й раз стал футбольный клуб «Нарт» из Сухума.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
 Никита Филатов (Нарт) — 12. 
 Шабат Логуа (Нарт) — 9.
 Александр Когония(Нарт) — 8 (3).

Примечания

Ссылки 
 Изменение проведения чемпионата и Кубка Абхазии по футболу
 23 февраля стартует чемпионат Абхазии по футболу
 Напряженный и короткий: Федерация футбола Абхазии подвела итоги чемпионата
 «Золотая гонка» досрочно завершилась!

Чемпионат Абхазии по футболу
2018 год в Абхазии